Sabinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Sabinópolis (ort), Minas Gerais, 
 Sabinópolis (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar